Born to Be Alive (nummer)
Born to Be Alive (album)